El linaje de los Velasco poseyó diversas torres medievales y modernas en el norte de España, de las cuales algunas son conocidas como torre de los Velasco:

 En España
 Torre de los Velasco, en la localidad de Soba (Cantabria);
 Torre de los Velasco, en la localidad de Noja (Cantabria);
 Torre de los Velasco, en la localidad de Berberana (Castilla y León);
 Torre de los Velasco, en la localidad de Castrobarto (Castilla y León);
 Torre de los Velasco, en la localidad de Espinosa de los Monteros (Castilla y León);
 Torre de los Velasco, en la localidad de Lezana de Mena (Castilla y León);
 Torres de los Velasco, en la localidad de Medina de Pomar (Castilla y León);
 Torre de los Velasco, en la localidad de Quisicedo de Sotoscueva (Castilla y León);
 Torre de los Velasco, en la localidad de Valdenoceda (Castilla y León);
 Torre de los Velasco, en la localidad de Villasana de Mena (Castilla y León).